Cetopsis är ett släkte av fiskar. Cetopsis ingår i familjen Cetopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Cetopsis